Pyronia albida är en fjärilsart som beskrevs av Russel 1904. Pyronia albida ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
albida